Вячесла́в Алекса́ндрович Ма́лышев (, Усть-Сысольск — 20 февраля 1957, Москва) — советский государственный деятель, один из плеяды «сталинских наркомов», наряду с И. Ф. Тевосяном, Б. Л. Ванниковым, Д. Ф. Устиновым, А. Н. Косыгиным, руководивших созданием индустрии Советского Союза в конце 1930-x — начале 1950-х годов, Герой Социалистического Труда (05.08.1944 г.), генерал-полковник инженерно-танковой службы (19.04.1945).

Биография

Происхождение, ранние годы и юность 
Родился  года в городе Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар) в семье Александра Николаевича Малышева и был четвёртым ребёнком в семье из шести детей. Отец — Александр Николаевич Малышев (ум. 1928), окончил Петербургский учительский институт, после чего был направлен в Яренск, где работал учителем. В 1892 году Александр Николаевич женился на Елене Константиновне Поповой, дочери мещанина и земского служащего К. Н. Попова. Вскоре после свадьбы Александр Николаевич получил должность преподавателя, а затем и учителя-инструктора в Усть-Сысольском городском училище, где работал вплоть до рождения Вячеслава. В 1904 году Александр Николаевич получил предложение о работе в училище в Великих Луках. По вероисповеданию Александр Николаевич был атеистом, а мать была православной.

В течение двух лет Вячеслав Малышев работал секретарём в суде, а в 1920 году, после двух лет работы, поступил в Великолукское техническое железнодорожное училище.  Вячеслав Малышев имел из формы лишь фуражку. В училище Малышев был избран председателем студенческого комитета, руководителем научно-технического кружка, который был им же организован.

Вячеслав Малышев был направлен на практику в депо «веерного» типа, которое находилось в полуразваленном состоянии, однако в этом депо находились грузовые паровозы типов Э («Эшка»), Щ («Щука») и О («Основной»), а также пассажирские паровозы типов ВВ и СУ. Во время практики Малышев начал размышлять о том, как увеличить мощность паровозов.

В 1924 году в возрасте 22 лет окончил Великолукское техническое железнодорожное училище.

Трудовая деятельность 
В 1924—1926 годах работал помощником машиниста в железнодорожном депо Подмосковная Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги. В 1926 году вступил в ВКП(б).
В 1926—1927 годах служил в РККА: секретарь бюро ВКП(б) батальонной школы, политрук команды.

С 1927 года — машинист депо Подмосковная, затем депо Люблино Московско-Курской железной дороги. Окончил МВТУ имени Баумана в 1934 году.

В 1934—1939 годах — конструктор, заместитель начальника особого сектора конструкторского бюро, заместитель главного конструктора завода, заместитель начальника и начальник дизельного цеха, главный инженер, директор Коломенского завода им. В. В. Куйбышева.

Делегат XVIII съезда ВКП(б), выступил с программной речью о подготовке советской индустрии к возможной Второй мировой войне.
 1939—1940 — народный комиссар тяжёлого машиностроения СССР.
 1940—1944 — заместитель председателя СНК СССР и председатель Совета по машиностроению при СНК СССР. Одновременно в 1940—1941 годах — народный комиссар среднего машиностроения СССР, а в 1941—1942 и 1943—1945 годах — народный комиссар танковой промышленности СССР.
24 июня 1941 года выступил с докладом о насущных нуждах танковой промышленности на заседании Политбюро ЦК ВКП (б). В постановлении по докладу была поставлена задача создания производства танков в Поволжье и на Урале, увеличение выпуска танков КВ, Т-34, Т-50, артиллерийских тягачей и танковых дизелей. Образованный 11 сентября 1941 года Наркомат танковой промышленности во главе с В. А. Малышевым осуществлял во время войны руководство производством танков. За исключительные заслуги в организации работы танковой промышленности и выпуск первоклассной боевой техники в 1944 году В. А. Малышеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.
 1945—1947 — народный комиссар (министр) транспортного машиностроения СССР. С 30 ноября 1945 года вошёл в состав инженерно-технического совета Специального комитета, руководил второй секцией — строительство завода 813 (современный Уральский электрохимический комбинат). Научно-инженерные разработки курировал сотрудник лаборатории № 2 И. К. Кикоин. Другим важным направлением работы было решение кадровых вопросов: по распоряжению Л. П. Берии М. Г. Первухин, В. А. Малышев, Б. Л. Ванников и А. П. Завенягин комплектовали научными и инженерными кадрами секции совета, подбирали экспертов для решения отдельных вопросов.
 1947—1953 — заместитель председателя Совета Министров СССР. Одновременно в 1948—1949 годах — председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство, в 1950—1952 годах — министр судостроительной промышленности СССР.
 март—июнь 1953 — министр транспортного и тяжёлого машиностроения СССР.
 1953—1956 — заместитель председателя Совета Министров СССР, одновременно в 1953—1955 годах — министр среднего машиностроения СССР.
 С мая 1955 года — председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по новой технике, одновременно с декабря 1956 года — первый заместитель председателя экономической комиссии Совета Министров СССР по текущему планированию народного хозяйства — Министр СССР.

В 1955 году возглавлял правительственную комиссию, которая занималась расследованием катастрофы линкора «Новороссийск».

Делегат XIX и XX съездов КПСС, член ЦК КПСС с 1939 года, в 1952—1953 годах — член Президиума ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1—4-го созывов.

Воинское звание — генерал-полковник инженерно-танковой службы (19.04.1945; единственное присвоение), затем (с 1951 года) —генерал-полковник инженерно-технической службы.

Умер от лучевой болезни, через четыре года после посещения в 1953 году полигона, на котором производились испытания первой советской термоядерной бомбы.
Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

Память 
Именем Малышева названы:
 Улицы в Москве и многих других населённых пунктах бывшего СССР.
 Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева в Харькове.
 Памятник Малышеву в Сыктывкаре.
 Школа № 25 в Сыктывкаре. Также в Республике Коми ежегодно проводится Республиканский турнир по самбо среди юношей и девушек 13—14 лет, 11—12 лет памяти В. А. Малышева.

Награды и звания 
Вячеслав Александрович Малышев был награждён следующими наградами и званиями:
 Звание Герой Социалистического Труда (5 августа 1944);
 Медаль «Серп и Молот» (5 августа 1944 — № 196);
 4 ордена Ленина (15 апреля 1939; 6 июня 1942; 5 августа 1944 — № 19034 и 15 декабря 1952);
 орден Суворова I степени (16 сентября 1945);
 Орден Кутузова I степени (19 апреля 1945);
 Лауреат двух Сталинских премий (???? и 1951);
 Медаль «За оборону Сталинграда»;
 Медаль «За оборону Москвы»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 ряд прочих медалей.

Примечания

Литература 
 
 Владимир Григорян. Вячеслав Александрович Малышев. Сыктывкар: Издательство «Эском», 2017. — 304 с.

Ссылки 
 
 Голованов. «Королёв».
 Лица атомной энергетики — Малышев Вячеслав Александрович

Родившиеся в Усть-Сысольском уезде
Народные комиссары среднего машиностроения СССР
Народные комиссары тяжёлого машиностроения СССР
Народные комиссары танковой промышленности СССР
Министры транспортного машиностроения СССР
Министры судостроительной промышленности СССР
Министры транспортного и тяжёлого машиностроения СССР
Министры среднего машиностроения СССР
Генерал-полковники (СССР)
Члены ЦК КПСС
Члены Политбюро ЦК КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Союза 4-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Работники Госплана СССР
Машиностроители
Персоналии:Коломенский тепловозостроительный завод
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены